Turniej indywidualny kobiet w łucznictwie podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 został rozegrany w dniach 9–14 sierpnia 2008 roku w Olimpijskiej Arenie Łucznictwa w Pekinie. W rywalizacji wzięły udział 64 zawodniczki.

Zasady turnieju 
W rundzie rankingowej zawodniczki strzelał z linii oddalonej od celu o 70 metrów. Wszystkie fazy turnieju głównego zostały rozegrane w formie systemu pucharowego. Runda rankingowa pozwoliła wyłonić rozstawienie zawodniczej w fazie pucharowej.

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualne rekordy świata i olimpijski były następujące:

Runda rankingowa – 72 strzały

Runda meczowa - 12 strzały Terminarz 
Czas w Pekinie (UTC+8)

 Rezultaty 
 Runda rankingowa 

 Turniej główny  Faza początkowa'

Bibliografia 
 
 

Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008